Şənlik – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Şənlik – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian